Počitelj (Čapljina) –  villaggio della Bosnia ed Erzegovina, nel Cantone di Erzegovina-Narenta
Počitelj (Gospić) – insediamento del comune croato di Gospić